

События 
 Начало отсчёта истории этрусков.
 Умер Иисус Навин.
 Начало правления XIX династия (Древний Египет) по Э. Бикерману.
 Начало переселения фригийцев с территории южных Балкан.
 Ок. 1200 — фараон Рамсес-Саптах.
 После смерти Мутаккиль-Нуску Ашшур посылает в Ассирию своего приближённого Ашшуршумлишира, который становится наместником.
 Ок. 1200 — в Минусинских степях андроновскую культуру вытесняют переселенцы с Северного Китая.

См. также